Christian Gálvez puede referirse a:

 Christian Gálvez (músico) (1977-), bajista y compositor chileno.
 Christian Gálvez Núñez (1979-), futbolista chileno;
 Christian Gálvez (presentador) (1980-), presentador de televisión español;